|-
|(73001)||2002 EP25|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,233|| align=right|7,95|| align=right|3,617||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73002)||2002 EE26|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,199|| align=right|5,28|| align=right|3,846||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73003)||2002 EJ26|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,140|| align=right|3,32|| align=right|3,295||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73004)||2002 EC28|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,142|| align=right|13,38|| align=right|4,198||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73005)||2002 EP29|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,155|| align=right|3,67|| align=right|3,474||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73006)||2002 ER29|| align=right|16,5|| align=right|2,992|| align=right|0,208|| align=right|1,05|| align=right|5,175||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73007)||2002 ET29|| align=right|16,0|| align=right|2,552|| align=right|0,199|| align=right|4,50|| align=right|4,077||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73008)||2002 EU29|| align=right|17,0|| align=right|2,257|| align=right|0,179|| align=right|3,18|| align=right|3,390||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73009)||2002 EN30|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,253|| align=right|4,17|| align=right|3,503||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73010)||2002 EU43|| align=right|17,0|| align=right|2,363|| align=right|0,100|| align=right|6,25|| align=right|3,632||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73011)||2002 EC44|| align=right|15,5|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|15,75|| align=right|4,398||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73012)||2002 EL44|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,163|| align=right|5,11|| align=right|3,856||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73013)||2002 EZ45|| align=right|17,3|| align=right|2,382|| align=right|0,120|| align=right|6,36|| align=right|3,677||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73014)||2002 EU52|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|9,40|| align=right|3,596||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73015)||2002 ES54|| align=right|15,1|| align=right|2,261|| align=right|0,176|| align=right|8,89|| align=right|3,398||MBA||13. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73016)||2002 ES58|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,195|| align=right|2,67|| align=right|3,690||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73017)||2002 EL60|| align=right|17,2|| align=right|2,340|| align=right|0,183|| align=right|4,03|| align=right|3,579||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73018)||2002 EN66|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,147|| align=right|3,49|| align=right|3,581||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73019)||2002 ES66|| align=right|16,8|| align=right|2,387|| align=right|0,175|| align=right|0,68|| align=right|3,687||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73020)||2002 EE68|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,231|| align=right|1,46|| align=right|3,561||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73021)||2002 EL68|| align=right|16,3|| align=right|2,356|| align=right|0,163|| align=right|3,50|| align=right|3,615||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73022)||2002 EU68|| align=right|16,9|| align=right|2,158|| align=right|0,079|| align=right|5,44|| align=right|3,170||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73023)||2002 EW68|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,136|| align=right|6,37|| align=right|3,785||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73024)||2002 EV72|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,153|| align=right|2,36|| align=right|3,624||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73025)||2002 ER74|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,120|| align=right|2,06|| align=right|3,533||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73026)||2002 EW74|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,126|| align=right|1,85|| align=right|3,523||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73027)||2002 EZ77|| align=right|16,3|| align=right|2,435|| align=right|0,201|| align=right|1,86|| align=right|3,798||MBA||11. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73028)||2002 EK78|| align=right|16,5|| align=right|2,560|| align=right|0,207|| align=right|2,62|| align=right|4,095||MBA||11. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73029)||2002 EW78|| align=right|16,3|| align=right|2,174|| align=right|0,094|| align=right|4,08|| align=right|3,206||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73030)||2002 EG79|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,328|| align=right|14,18|| align=right|4,578||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73031)||2002 EM80|| align=right|16,5|| align=right|2,561|| align=right|0,184|| align=right|4,99|| align=right|4,097||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73032)||2002 EP80|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,183|| align=right|7,05|| align=right|3,436||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73033)||2002 EM81|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,157|| align=right|5,65|| align=right|3,350||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73034)||2002 EY82|| align=right|16,1|| align=right|2,460|| align=right|0,198|| align=right|1,64|| align=right|3,858||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73035)||2002 EV84|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,278|| align=right|6,13|| align=right|4,134||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73036)||2002 EP86|| align=right|17,3|| align=right|2,414|| align=right|0,177|| align=right|3,67|| align=right|3,750||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73037)||2002 EC87|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,145|| align=right|2,24|| align=right|3,834||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73038)||2002 EK87|| align=right|16,1|| align=right|2,603|| align=right|0,211|| align=right|2,55|| align=right|4,200||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73039)||2002 EO91|| align=right|17,0|| align=right|2,352|| align=right|0,186|| align=right|3,52|| align=right|3,606||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73040)||2002 EH92|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,168|| align=right|3,95|| align=right|3,452||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73041)||2002 ES94|| align=right|17,0|| align=right|2,412|| align=right|0,145|| align=right|4,64|| align=right|3,744||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73042)||2002 EG95|| align=right|16,4|| align=right|2,465|| align=right|0,193|| align=right|2,44|| align=right|3,869||MBA||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73043)||2002 EC98|| align=right|16,5|| align=right|2,322|| align=right|0,205|| align=right|4,85|| align=right|3,539||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73044)||2002 EG99|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,112|| align=right|4,65|| align=right|3,653||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73045)||2002 EY105|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,186|| align=right|8,07|| align=right|4,179||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73046)||2002 EG112|| align=right|15,6|| align=right|2,547|| align=right|0,117|| align=right|9,30|| align=right|4,064||MBA||9. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(73047)||2002 EK114|| align=right|17,2|| align=right|2,305|| align=right|0,233|| align=right|4,60|| align=right|3,500||MBA||10. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73048)||2002 EA115|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,091|| align=right|8,26|| align=right|3,437||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73049)||2002 EP115|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,168|| align=right|10,47|| align=right|3,489||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73050)||2002 EQ121|| align=right|16,1|| align=right|2,524|| align=right|0,087|| align=right|2,21|| align=right|4,008||MBA||11. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73051)||2002 EQ126|| align=right|14,9|| align=right|2,908|| align=right|0,400|| align=right|14,68|| align=right|4,958||MBA||12. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73052)||2002 EL127|| align=right|16,1|| align=right|2,664|| align=right|0,172|| align=right|3,54|| align=right|4,348||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73053)||2002 EX133|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,142|| align=right|3,21|| align=right|3,634||MBA||13. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73054)||2002 EO153|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,178|| align=right|3,37|| align=right|3,539||MBA||15. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73055)||2002 FG|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,222|| align=right|8,98|| align=right|4,574||MBA||16. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73056)||2002 FN2|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,144|| align=right|5,06|| align=right|3,341||MBA||19. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73057)||2002 FS2|| align=right|15,8|| align=right|2,649|| align=right|0,191|| align=right|11,56|| align=right|4,310||MBA||19. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73058)||2002 FK4|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,160|| align=right|3,29|| align=right|3,569||MBA||20. marec 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|73059 Kaunas||2002 FO5|| align=right|16,5|| align=right|2,173|| align=right|0,086|| align=right|4,18|| align=right|3,202||MBA||16. marec 2002||Moletai||K. Cernis; J. Zdanavicius
|-
|(73060)||2002 FZ7|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,132|| align=right|7,25|| align=right|3,320||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73061)||2002 FC9|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,119|| align=right|6,16|| align=right|3,683||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73062)||2002 FE10|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|3,55|| align=right|3,435||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73063)||2002 FG10|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,177|| align=right|3,22|| align=right|3,678||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73064)||2002 FE11|| align=right|16,7|| align=right|2,553|| align=right|0,161|| align=right|12,67|| align=right|4,078||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73065)||2002 FR15|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,102|| align=right|6,80|| align=right|3,480||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73066)||2002 FV15|| align=right|15,3|| align=right|2,420|| align=right|0,133|| align=right|6,99|| align=right|3,764||MBA||16. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73067)||2002 FD33|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,270|| align=right|7,12|| align=right|4,186||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73068)||2002 FK33|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,057|| align=right|7,01|| align=right|3,233||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73069)||2002 FM34|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,179|| align=right|13,61|| align=right|4,497||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73070)||2002 FB35|| align=right|17,0|| align=right|2,530|| align=right|0,105|| align=right|1,91|| align=right|4,025||MBA||20. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73071)||2002 FB37|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,128|| align=right|5,30|| align=right|3,578||MBA||23. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73072)||2002 FC38|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,203|| align=right|5,80|| align=right|3,540||MBA||30. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73073)||2002 GA1|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,155|| align=right|7,30|| align=right|3,666||MBA||4. april 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(73074)||2002 GF4|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,162|| align=right|9,16|| align=right|3,449||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73075)||2002 GL4|| align=right|16,7|| align=right|1,939|| align=right|0,118|| align=right|21,98|| align=right|2,700||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73076)||2002 GN4|| align=right|16,3|| align=right|1,961|| align=right|0,103|| align=right|21,19|| align=right|2,746||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73077)||2002 GT4|| align=right|16,3|| align=right|1,947|| align=right|0,100|| align=right|21,77|| align=right|2,716||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73078)||2002 GR8|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,131|| align=right|15,69|| align=right|4,528||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73079)||2002 GX8|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,185|| align=right|24,12|| align=right|3,552||MBA||14. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73080)||2002 GJ9|| align=right|15,5|| align=right|3,098|| align=right|0,138|| align=right|5,53|| align=right|5,451||MBA||15. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73081)||2002 GD12|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,038|| align=right|6,54|| align=right|3,416||MBA||15. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73082)||2002 GZ14|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,176|| align=right|3,34|| align=right|3,700||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73083)||2002 GK15|| align=right|17,0|| align=right|2,552|| align=right|0,061|| align=right|3,06|| align=right|4,076||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73084)||2002 GX16|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,138|| align=right|1,46|| align=right|3,621||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73085)||2002 GM17|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,273|| align=right|10,21|| align=right|4,498||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73086)||2002 GY17|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,115|| align=right|5,31|| align=right|3,471||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73087)||2002 GA18|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,176|| align=right|8,23|| align=right|3,457||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73088)||2002 GD18|| align=right|15,9|| align=right|2,209|| align=right|0,133|| align=right|3,42|| align=right|3,282||MBA||15. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73089)||2002 GT18|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,100|| align=right|5,95|| align=right|3,375||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73090)||2002 GT19|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,093|| align=right|6,85|| align=right|3,691||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73091)||2002 GW19|| align=right|16,6|| align=right|2,445|| align=right|0,197|| align=right|2,18|| align=right|3,823||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73092)||2002 GZ19|| align=right|14,7|| align=right|2,649|| align=right|0,099|| align=right|13,46|| align=right|4,310||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73093)||2002 GG20|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,124|| align=right|8,63|| align=right|3,730||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73094)||2002 GN20|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,169|| align=right|7,12|| align=right|3,402||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73095)||2002 GS20|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,098|| align=right|5,50|| align=right|3,434||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73096)||2002 GU20|| align=right|17,4|| align=right|2,367|| align=right|0,148|| align=right|0,66|| align=right|3,641||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73097)||2002 GN21|| align=right|16,5|| align=right|2,308|| align=right|0,057|| align=right|1,90|| align=right|3,506||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73098)||2002 GP21|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,192|| align=right|3,43|| align=right|4,122||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73099)||2002 GR21|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,114|| align=right|5,31|| align=right|3,532||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73100)||2002 GT21|| align=right|16,1|| align=right|2,156|| align=right|0,118|| align=right|3,46|| align=right|3,166||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73101)||2002 GZ21|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,067|| align=right|4,00|| align=right|3,574||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73102)||2002 GC24|| align=right|16,7|| align=right|2,271|| align=right|0,204|| align=right|4,55|| align=right|3,421||MBA||15. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73103)||2002 GZ24|| align=right|17,6|| align=right|2,168|| align=right|0,032|| align=right|2,04|| align=right|3,191||MBA||13. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73104)||2002 GO25|| align=right|15,6|| align=right|2,717|| align=right|0,248|| align=right|2,33|| align=right|4,478||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73105)||2002 GR25|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,261|| align=right|8,97|| align=right|4,582||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73106)||2002 GV25|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,214|| align=right|2,83|| align=right|3,652||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73107)||2002 GL26|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,118|| align=right|5,74|| align=right|3,380||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73108)||2002 GS36|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,072|| align=right|5,35|| align=right|3,507||MBA||2. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73109)||2002 GD37|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,152|| align=right|7,32|| align=right|3,667||MBA||2. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73110)||2002 GT38|| align=right|17,2|| align=right|2,337|| align=right|0,208|| align=right|5,17|| align=right|3,572||MBA||2. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73111)||2002 GK40|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,221|| align=right|1,22|| align=right|3,561||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73112)||2002 GE43|| align=right|17,0|| align=right|2,190|| align=right|0,035|| align=right|4,41|| align=right|3,240||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73113)||2002 GS43|| align=right|16,7|| align=right|2,392|| align=right|0,172|| align=right|1,43|| align=right|3,698||MBA||4. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73114)||2002 GQ44|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,153|| align=right|5,48|| align=right|3,692||MBA||4. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73115)||2002 GP45|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,078|| align=right|6,11|| align=right|3,572||MBA||4. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73116)||2002 GD49|| align=right|16,0|| align=right|2,436|| align=right|0,035|| align=right|2,25|| align=right|3,801||MBA||4. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73117)||2002 GF51|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,184|| align=right|2,65|| align=right|3,693||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73118)||2002 GV53|| align=right|17,1|| align=right|2,188|| align=right|0,056|| align=right|2,91|| align=right|3,236||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73119)||2002 GZ53|| align=right|15,3|| align=right|2,423|| align=right|0,059|| align=right|11,05|| align=right|3,772||MBA||5. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73120)||2002 GS55|| align=right|16,3|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|5,84|| align=right|3,795||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73121)||2002 GN56|| align=right|15,8|| align=right|2,462|| align=right|0,108|| align=right|5,51|| align=right|3,863||MBA||5. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73122)||2002 GO57|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,170|| align=right|9,04|| align=right|4,141||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73123)||2002 GS58|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,156|| align=right|6,63|| align=right|3,458||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73124)||2002 GB60|| align=right|14,0|| align=right|2,656|| align=right|0,152|| align=right|14,12|| align=right|4,328||MBA||8. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73125)||2002 GJ63|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,204|| align=right|3,44|| align=right|4,115||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73126)||2002 GB65|| align=right|17,1|| align=right|2,424|| align=right|0,207|| align=right|2,72|| align=right|3,774||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73127)||2002 GD68|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,174|| align=right|14,63|| align=right|4,544||MBA||8. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73128)||2002 GE68|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,086|| align=right|15,92|| align=right|4,239||MBA||8. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73129)||2002 GM71|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,177|| align=right|6,29|| align=right|4,209||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73130)||2002 GW73|| align=right|16,3|| align=right|2,183|| align=right|0,142|| align=right|6,72|| align=right|3,224||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73131)||2002 GE74|| align=right|15,5|| align=right|2,221|| align=right|0,155|| align=right|3,92|| align=right|3,308||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73132)||2002 GK74|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,146|| align=right|6,07|| align=right|3,411||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73133)||2002 GD75|| align=right|16,2|| align=right|2,296|| align=right|0,080|| align=right|1,85|| align=right|3,478||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73134)||2002 GE75|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,083|| align=right|5,53|| align=right|3,582||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73135)||2002 GG75|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,187|| align=right|2,92|| align=right|3,524||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73136)||2002 GX75|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,117|| align=right|5,94|| align=right|3,495||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73137)||2002 GK76|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,170|| align=right|12,03|| align=right|4,294||MBA||9. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73138)||2002 GO76|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,166|| align=right|12,44|| align=right|4,098||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73139)||2002 GM84|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,094|| align=right|7,85|| align=right|4,104||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73140)||2002 GH87|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,076|| align=right|6,06|| align=right|3,528||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73141)||2002 GK87|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,078|| align=right|5,18|| align=right|4,114||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73142)||2002 GU87|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,130|| align=right|6,55|| align=right|3,727||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73143)||2002 GF89|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,150|| align=right|14,56|| align=right|4,223||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73144)||2002 GP95|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,150|| align=right|4,37|| align=right|4,157||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73145)||2002 GQ95|| align=right|15,3|| align=right|2,783|| align=right|0,228|| align=right|6,67|| align=right|4,642||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73146)||2002 GJ98|| align=right|16,9|| align=right|2,384|| align=right|0,113|| align=right|4,93|| align=right|3,681||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73147)||2002 GS98|| align=right|16,1|| align=right|2,627|| align=right|0,150|| align=right|10,72|| align=right|4,257||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73148)||2002 GH99|| align=right|16,7|| align=right|2,281|| align=right|0,215|| align=right|1,70|| align=right|3,445||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73149)||2002 GC100|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,169|| align=right|4,92|| align=right|3,493||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73150)||2002 GX100|| align=right|16,9|| align=right|2,510|| align=right|0,039|| align=right|0,26|| align=right|3,975||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73151)||2002 GO102|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,132|| align=right|9,44|| align=right|4,503||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73152)||2002 GV102|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,150|| align=right|13,58|| align=right|4,210||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73153)||2002 GM105|| align=right|16,5|| align=right|2,303|| align=right|0,148|| align=right|8,10|| align=right|3,493||MBA||11. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73154)||2002 GD110|| align=right|16,7|| align=right|2,358|| align=right|0,167|| align=right|1,94|| align=right|3,620||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73155)||2002 GU110|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,035|| align=right|10,84|| align=right|3,723||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73156)||2002 GZ122|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,233|| align=right|4,04|| align=right|4,203||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73157)||2002 GB127|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,102|| align=right|2,27|| align=right|4,009||MBA||12. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73158)||2002 GN138|| align=right|16,4|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|12,82|| align=right|4,229||MBA||12. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73159)||2002 GY140|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,109|| align=right|4,23|| align=right|4,028||MBA||13. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73160)||2002 GZ143|| align=right|17,1|| align=right|2,234|| align=right|0,028|| align=right|5,09|| align=right|3,339||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73161)||2002 GC146|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,142|| align=right|3,25|| align=right|3,602||MBA||12. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73162)||2002 GA151|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,172|| align=right|3,90|| align=right|3,489||MBA||14. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73163)||2002 GK152|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,209|| align=right|12,38|| align=right|4,436||MBA||12. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73164)||2002 GL154|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,134|| align=right|6,98|| align=right|3,678||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73165)||2002 GE166|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,166|| align=right|12,37|| align=right|4,206||MBA||15. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73166)||2002 GF166|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,139|| align=right|15,98|| align=right|4,068||MBA||15. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73167)||2002 GC167|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,147|| align=right|7,72|| align=right|3,258||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73168)||2002 GM170|| align=right|16,3|| align=right|2,670|| align=right|0,165|| align=right|2,71|| align=right|4,362||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73169)||2002 GE174|| align=right|16,0|| align=right|2,776|| align=right|0,176|| align=right|5,63|| align=right|4,625||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73170)||2002 HQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,260|| align=right|0,133|| align=right|8,24|| align=right|3,397||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73171)||2002 HE2|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,167|| align=right|7,41|| align=right|3,550||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73172)||2002 HG2|| align=right|16,9|| align=right|2,355|| align=right|0,080|| align=right|4,27|| align=right|3,614||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73173)||2002 HV2|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,136|| align=right|6,74|| align=right|3,635||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73174)||2002 HG3|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,144|| align=right|6,73|| align=right|3,781||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73175)||2002 HH5|| align=right|15,4|| align=right|2,987|| align=right|0,154|| align=right|12,73|| align=right|5,162||MBA||16. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73176)||2002 HW6|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,125|| align=right|3,44|| align=right|3,510||MBA||18. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73177)||2002 HK7|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,103|| align=right|10,03|| align=right|4,237||MBA||18. april 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73178)||2002 HH10|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,157|| align=right|2,34|| align=right|3,681||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73179)||2002 HO10|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,142|| align=right|8,33|| align=right|4,086||MBA||21. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73180)||2002 HY10|| align=right|16,3|| align=right|2,662|| align=right|0,175|| align=right|11,26|| align=right|4,342||MBA||18. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73181)||2002 HB12|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,056|| align=right|1,83|| align=right|3,530||MBA||29. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73182)||2002 HY14|| align=right|17,0|| align=right|2,403|| align=right|0,166|| align=right|1,20|| align=right|3,723||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73183)||2002 HT15|| align=right|16,0|| align=right|2,614|| align=right|0,141|| align=right|4,52|| align=right|4,225||MBA||17. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73184)||2002 JN|| align=right|14,9|| align=right|3,007|| align=right|0,331|| align=right|8,67|| align=right|5,214||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73185)||2002 JP|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,130|| align=right|6,90|| align=right|3,540||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73186)||2002 JQ|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,159|| align=right|9,15|| align=right|4,457||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73187)||2002 JS|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,115|| align=right|11,15|| align=right|4,459||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73188)||2002 JU|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,027|| align=right|8,15|| align=right|3,389||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73189)||2002 JV|| align=right|15,8|| align=right|2,692|| align=right|0,196|| align=right|14,03|| align=right|4,417||MBA||3. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73190)||2002 JJ1|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,096|| align=right|4,26|| align=right|3,429||MBA||3. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73191)||2002 JY1|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,095|| align=right|5,33|| align=right|4,255||MBA||4. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73192)||2002 JE3|| align=right|16,2|| align=right|2,188|| align=right|0,103|| align=right|6,89|| align=right|3,236||MBA||4. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73193)||2002 JQ5|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,248|| align=right|16,67|| align=right|4,133||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73194)||2002 JY7|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,110|| align=right|7,00|| align=right|3,599||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73195)||2002 JQ10|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,099|| align=right|7,04|| align=right|3,553||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73196)||2002 JZ10|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,057|| align=right|8,16|| align=right|3,638||MBA||8. maj 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(73197)||2002 JL12|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,040|| align=right|21,54|| align=right|4,349||MBA||5. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73198)||2002 JQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,098|| align=right|6,58|| align=right|3,561||MBA||6. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73199)||2002 JY12|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,111|| align=right|8,60|| align=right|4,113||MBA||8. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73200)||2002 JP13|| align=right|15,6|| align=right|3,038|| align=right|0,113|| align=right|9,47|| align=right|5,295||MBA||6. maj 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73201)||2002 JU13|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,235|| align=right|25,30|| align=right|5,467||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73202)||2002 JY14|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,129|| align=right|7,23|| align=right|3,822||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73203)||2002 JR15|| align=right|15,0|| align=right|2,309|| align=right|0,192|| align=right|3,93|| align=right|3,509||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73204)||2002 JZ15|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,164|| align=right|2,42|| align=right|3,628||MBA||8. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73205)||2002 JY16|| align=right|16,2|| align=right|2,492|| align=right|0,076|| align=right|5,85|| align=right|3,934||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73206)||2002 JK18|| align=right|15,6|| align=right|2,621|| align=right|0,177|| align=right|13,30|| align=right|4,243||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73207)||2002 JJ19|| align=right|16,6|| align=right|2,299|| align=right|0,156|| align=right|5,19|| align=right|3,486||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73208)||2002 JK19|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,086|| align=right|5,51|| align=right|3,474||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73209)||2002 JM19|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,196|| align=right|6,37|| align=right|3,508||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73210)||2002 JA20|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,110|| align=right|5,35|| align=right|3,649||MBA||8. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73211)||2002 JK21|| align=right|16,1|| align=right|2,717|| align=right|0,175|| align=right|2,90|| align=right|4,478||MBA||8. maj 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73212)||2002 JB22|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,178|| align=right|5,83|| align=right|3,678||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73213)||2002 JN22|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,146|| align=right|7,39|| align=right|3,554||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73214)||2002 JQ22|| align=right|17,0|| align=right|2,380|| align=right|0,153|| align=right|1,97|| align=right|3,671||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73215)||2002 JS22|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,182|| align=right|5,47|| align=right|3,527||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73216)||2002 JW22|| align=right|15,4|| align=right|2,722|| align=right|0,149|| align=right|2,60|| align=right|4,491||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73217)||2002 JX23|| align=right|16,3|| align=right|2,318|| align=right|0,097|| align=right|2,84|| align=right|3,528||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73218)||2002 JA24|| align=right|16,0|| align=right|2,474|| align=right|0,037|| align=right|2,40|| align=right|3,892||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73219)||2002 JB24|| align=right|16,5|| align=right|2,566|| align=right|0,169|| align=right|2,89|| align=right|4,109||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73220)||2002 JO24|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,184|| align=right|9,71|| align=right|4,633||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73221)||2002 JP24|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,156|| align=right|6,24|| align=right|3,341||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73222)||2002 JB25|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,171|| align=right|12,13|| align=right|4,334||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73223)||2002 JD25|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,140|| align=right|3,45|| align=right|4,255||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73224)||2002 JK25|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,157|| align=right|12,67|| align=right|4,595||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73225)||2002 JN25|| align=right|14,9|| align=right|2,737|| align=right|0,075|| align=right|8,57|| align=right|4,527||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73226)||2002 JW25|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,024|| align=right|4,38|| align=right|3,657||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73227)||2002 JO26|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,068|| align=right|5,74|| align=right|4,176||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73228)||2002 JA27|| align=right|15,8|| align=right|2,223|| align=right|0,190|| align=right|6,23|| align=right|3,313||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73229)||2002 JP28|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,011|| align=right|2,43|| align=right|3,711||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73230)||2002 JS28|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,140|| align=right|3,89|| align=right|4,129||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73231)||2002 JY28|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,028|| align=right|5,37|| align=right|3,682||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73232)||2002 JC29|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,110|| align=right|2,80|| align=right|3,469||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73233)||2002 JN30|| align=right|15,1|| align=right|2,929|| align=right|0,112|| align=right|3,00|| align=right|5,011||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73234)||2002 JX32|| align=right|15,1|| align=right|3,196|| align=right|0,146|| align=right|5,77|| align=right|5,714||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73235)||2002 JM33|| align=right|17,2|| align=right|2,269|| align=right|0,113|| align=right|0,79|| align=right|3,416||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73236)||2002 JR33|| align=right|16,8|| align=right|2,482|| align=right|0,167|| align=right|2,59|| align=right|3,910||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73237)||2002 JA34|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,066|| align=right|4,78|| align=right|3,248||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73238)||2002 JL34|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,116|| align=right|6,76|| align=right|3,405||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73239)||2002 JU34|| align=right|16,3|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|3,91|| align=right|3,534||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73240)||2002 JB36|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,062|| align=right|6,07|| align=right|3,610||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73241)||2002 JC36|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,107|| align=right|4,12|| align=right|4,200||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73242)||2002 JJ36|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,161|| align=right|11,68|| align=right|3,531||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73243)||2002 JK36|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,104|| align=right|6,21|| align=right|4,495||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73244)||2002 JS38|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,091|| align=right|2,92|| align=right|4,682||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73245)||2002 JU39|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,084|| align=right|5,20|| align=right|3,220||MBA||10. maj 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(73246)||2002 JO40|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,236|| align=right|8,81|| align=right|5,380||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73247)||2002 JY40|| align=right|16,4|| align=right|2,323|| align=right|0,092|| align=right|5,96|| align=right|3,539||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73248)||2002 JC41|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,071|| align=right|5,76|| align=right|3,778||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73249)||2002 JG41|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,190|| align=right|2,87|| align=right|3,821||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73250)||2002 JL42|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,165|| align=right|3,75|| align=right|3,605||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov